Frederik Bardenfleth er navnet på flere personer:

 Frederik Bardenfleth (gehejmeråd) (1734-1800) – dansk gehejmeråd
 Frederik Bardenfleth (officer) (1781-1852) – dansk officer og kammerherre (Frederik Løvenørn Bardenfleth)
 Fritz Bardenfleth (1835-1890) – dansk amtmand (Johan Frederik Bardenfleth)
 Frederik Bardenfleth (søofficer) (1846-1935) – dansk søofficer og kammerherre (Frederik Carl Christian Bardenfleth)